Ангел Станков може да се отнася за:

 Ангел Станков (музикант)
 Ангел Станков (футболист)